Schlupfen ist der Name folgender Orte:

 Schlupfen (Bad Waldsee), Ortsteil von Bad Waldsee im Landkreis Ravensburg
 Schlupfen (Fronreute), Ortsteil von Fronreute im Landkreis Ravensburg

Schlupfen ist weiterhin:

 ein Name für die Kriechen-Pflaume